Об'єкти NGC
Волопас (сузір'я)
Спіральні галактики без бару
Сейфертівські галактики
Пекулярні галактики